Johannpeter steht für:
 Jorge Gerdau Johannpeter (* 1936), brasilianischer Unternehmer
 (19970) Johannpeter, Asteroid des Hauptgürtels